Adelfia kan syfta på:

 Adelfia (byggnad) – namn på möteslokal inom väckelserörelsen i Sverige

Geografi

Italien

 Adelfia, Apulien, kommun, Apulien, Provincia di Bari, Italien

Se även 
 Enniá Adélfia – bergstopp i Grekland
 Vrachonisídes Dýo Adélfia – flera